Тирана (алб. Tiranë, Tirana) — багатозначний термін.

 Тирана — столиця Албанії та адміністративний центр рети Тирана.
 Тирана (область) — область у центральній Албанії.
 Тирана (округ) — один з 36 округів Республіки Албанія.
 Тирана (річка) — річка в Албанії.
 Тирана (футбольний клуб) — албанська футбольний клуб з однойменного міста.